Nattmara eller Nattmaran kan syfta på:

 Nattmara – en svensk film från 1965 i regi av Arne Mattsson
 Nattmara (sång) – en sång av Pugh Rogefeldt
 Nattmaran – brittisk film från 1973 i regi av Brian G. Hutton
 Nattmaran – ett nordiskt trolldomsväsen, se Mara (nordisk mytologi)
 ''Nattmaran – en oljemålning av Johann Heninrich Füssli från 1781